Pezolt ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Pezolt (auch Petzoldt; 1810–1878), österreichischer Maler, Architekt und Kunstschriftsteller
 Ludwig Christian Pezolt (1712–1776), deutscher Mediziner 
 Rainer Pezolt (* 1957), deutscher Komponist

Siehe auch:
 Petzoldt
 Pezold